У багатьох спортивних лігах світу вибуття з ліги означає обов'язковий перехід найменш успішних клубів до нижчого дивізіону (ліги) за результатами сезону. Водночас найуспішніші клуби нижчого дивізіону, навпаки, підвищуються в класі, займаючи місце клубів, що вибули.

Вибуття та підвищення в класі традиційно вважається характерним принципом європейської і південноамериканської організації спортивних ліг — на відміну від північноамериканських і австралійських ліг. Їх результатом є щорічна зміна складу дивізіонів згідно з відносною силою команд. Водночас загроза вибуття до нижчої ліги дозволяє підтримувати інтригу в нижній частині турнірної таблиці наприкінці сезону через потенційно згубні наслідки для фінансового й конкурентного стану клубу.

Спортивні терміни